de Engelse benaming voor Helgoland, een Duits eiland in de Noordzee
 Heligoland (album), een muziekalbum van Massive Attack uit 2010
 een pseudoniem van Tim Friese-Greene, een Engelse musicus en producent, die in de jaren tachtig veel met Talk Talk werkte